Eagle (slovensko orel) je lahko:
 Anglo American Racers z vzdevkom Eagle, nekdanje moštvo Formule 1
 HMS Eagle - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 F-15 Eagle
 P-75A Eagle
 USCGC Eagle
 Rolls-Royce Eagle
 Rolls-Royce Eagle 22
 MOWAG Eagle
 Znamka traktorja